

Giocattoli 
Matchbox – linea di automodelli della Mattel

Informatica 
Matchbox – window manager

Musica 
Matchbox – gruppo musicale rockabilly britannico
Matchbox – brano musicale di Carl Perkins, reinterpretato dai The Beatles